Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1969, il primo dell'era Open, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Tony Roche 6-3, 4-6, 6-2, 5-7, 6-3.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1969